Bobby Bare sr., Robert Joseph Bare (1935), een Amerikaans pop- en countryzanger, songwriter en tv-host
 Bobby Bare jr., Robert Joseph Bare (1966), een Amerikaans rock- en alt-countryzanger, songwriter en producer